Carlos Gruezo ist der Name folgender Personen:

 Carlos Gruezo (Fußballspieler, 1975) (Carlos Armando Gruezo Quiñónez; * 1975), ecuadorianischer Fußballspieler
 Carlos Gruezo (Fußballspieler, 1995) (Carlos Armando Gruezo Arboleda; * 1995), ecuadorianischer Fußballspieler